Dan Hicks (1941-2016) – cantante e musicista statunitense
 Dan Hicks (1951-2020) – attore statunitense
 Dan Hicks (1962) – commentatore sportivo statunitense
 Dan Hicks (1972) – archeologo e antropologo britannico